Laserpitium pubescens är en flockblommig växtart som beskrevs av Carl Ludwig von Willdenow och Carl Friedrich von Ledebour. Laserpitium pubescens ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
pubescens